MBNA America 200 bezeichnet:

 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 2004, siehe Heluva Good! 200
 ein Autorennen in der NASCAR Craftsman Truck Series auf dem Dover International Speedway in der Saison 2002 und 2004, siehe AAA Insurance 200